Илья́ Тоши́нский:

 Тошинский, Илья Георгиевич (род. 1977) — российский и американский музыкант. Сын Георгия Тошинского.
 Тошинский, Илья Израилевич — советский хирург. Главный врач Центральной городской больницы города Пятигорска (1929—1937, 1946—1948). Заслуженный врач РСФСР.